Henri Glasson – calciatore svizzero
 Nicolas Glasson – politico e giudice svizzero